Немецкий эль () — общее обозначение для пива с пшеничным или ржаным солодом в стиле эль, которое делится на две разновидности:
 Вайсбир () — традиционное немецкое пшеничное пиво.
 Ржаное пиво (, ) — традиционное немецкое ржаное пиво.

Эль